Пистолет Ф. Аскасо — полуавтоматический пистолет калибра 9 мм, который производился в Каталонии во время Гражданской войны в Испании. Спрос на него был вызван нехваткой огнестрельного оружия в рядах республиканцев. Пистолет назван в честь анархо-синдикалиста Франциско Аскасо Абадии.

Представляет собой копию пистолета Astra 400, но с и иной отделкой и маркировкой: так, на передней части кожуха была выгравирована надпись "F. ASCASO TARASSA", заключенная в овал  .

Данные о качестве пистолетов Ф. Аскасо разнятся: одни считают, что его качество было ниже, чем у оригинала, из-за нехватки сырья и техники, другие же утверждают, что пистолеты Ф. Аскасо имели отличное качество изготовления и обработки поверхностей .

Пистолет производился с 1937 года и был на вооружении у анархических ополченцев. Было произведено от 5000 до 8000 экземпляров.

См. также 
 Astra 400

Примечания

Ссылки 
 Записи Таррасы - Ф. Аскасо, пистолет, изготовленный в Таррассе 

Самозарядные пистолеты по алфавиту
История Каталонии
Самозарядные пистолеты Испании
Оружие под патрон 9 × 23 мм Ларго
Появились в 1937 году в Испании